Faisán plateado se puede referir a:

 Chrysolophus amherstiae, un ave del orden Galliformes y de la familia Phasianidae.
 Lophura nycthemera, una especie de faisán autóctona de China e Indochina.